Švihla kan som auktorsförkortning betyda:

 Vladimir Svihla
 Vladimir Švihla

Robotskapade auktorsförkortningar